Plebanowce peut désigner en Pologne :
 Plebanowce, village de la gmina de Nowy Dwór, dans la voïvodie de Podlachie
 Plebanowce, village de la gmina de Sokółka, dans la voïvodie de Podlachie